Magenta — cor
Magenta (Itália) — comuna da província de Milão, região Lombardia, Itália
Batalha de Magenta — batalha da Segunda Guerra de Independência Italiana
Magenta (banda) — grupo musical britânico

Desambiguações de cores
Desambiguações de topônimos